Väktaren kan syfta på:

 Väktaren (tidning), Wäktaren – kristen tidning som fanns åtminstone under 1800-talets andra hälft
 Nya Väktaren – kristen tidning under 1900-tal

Fartyg

Se även 
 Väktare